Алексей Юрьевич Авдеев (род. 17 мая 1967, СССР) — российский военачальник. Заместитель командующего войсками Южного военного округа с 2019 года, генерал-лейтенант (2016).

За поддержку российской войны против Украины находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 17 мая 1967 года в Ташкенте.

В 1984 году окончил Свердловское суворовское военное училище. В 1988 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина. По окончании военного училища, с 1988 по 1996 год проходил службу на различных командных должностях в Северо-Кавказском военном округе.

В 1999 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации.В 2008 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. По окончании Военной академии ГШ ВС РФ назначен на должность командира мотострелковой дивизии (Сибирский военный округ).

В середине 2010 года назначен на должность начальника организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника штаба Сибирского военного округа по организационно-мобилизационной работе (г. Новосибирск). 9 января 2011 года Указом Президента России назначен на должность заместителя командующего 41-й общевойсковой армией (г. Новосибирск, Центральный военный округ).В 2012 году Указом Президента России назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командующего 6-й общевойсковой Краснознамённой армии (г. Санкт-Петербург, Западный военный округ). Воинское звание генерал-майор присвоено Указом Президента России от 13 декабря 2012 года N 1641.

С июля 2014 по апрель 2017 года — командующий 29-й общевойсковой армией. Воинское звание генерал-лейтенант присвоено Указом Президента России от 11 июня 2016 года № 276. С апреля 2017 по апрель 2018 года — командующий 1-й гвардейской танковой Краснознамённой армией Западного военного округа.

С апреля 2018 по 2019 год — начальник Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ.

С 2019 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

Международные санкции 
Из-за нарушения территориальной целостности и независимости Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 28 февраля 2022 года был включен в санкционный список всех стран Европейского союза. С 4 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 15 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 25 марта 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 под персональными санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского с 19 октября 2022 года находится под санкциями Украины. С 22 ноября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами,
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами,
 Орден Жукова,
 Орден «За военные заслуги»,
 Орденом Дружбы,
 Медаль Суворова,
 Знак отличия «За безупречную службу»,
 Медали РФ.

Примечания 

Выпускники Екатеринбургского суворовского военного училища
Выпускники Ташкентского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Московского высшего военного командного училища
Выпускники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Генерал-лейтенанты (Российская Федерация)
Командующие общевойсковыми армиями
Начальники Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации
Участники Второй чеченской войны
Участники военной операции России в Сирии
Награждённые медалью «За ратную доблесть»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине